Тончев, Димитрий (1859—1937) — болгарский политический деятель.
 Тончев, Тончо Димитров (род. 1972) — болгарский боксёр.

Примечания